MZ steht als Abkürzung für:

 Belize nach dem ICAO-Code
 DSB MZ, Diesellokomotive der Dänischen Staatsbahnen
 Magische Zahl, beispielsweise im Kopf einer MZ-Datei
 Mark Zbikowski, seine Initialen stehen am Beginn des Dateikopfs (Header) in jedem MS-DOS-, OS/2- und Windows-Programm (EXE-Datei)
 Maschinenzyklus, Teiloperation bei der Ausführung eines Maschinenbefehls in einem Mikroprozessor
 Mehrzweck, beispielsweise als Typ militärischer Munition
 Meisterzeichen bei Stempeln auf historischen Silberobjekten
 Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis
 Merpati Nusantara Airlines, indonesische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Merseburger Zaubersprüche, Zauberformeln in althochdeutscher Sprache
 Methanzahl, Maß für die Klopffestigkeit
 Mikrozensus, statistische Erhebung
 Mittelbayerische Zeitung, regionale Tageszeitung mit Sitz in Regensburg
 Mitteldeutsche Zeitung, regionale Tageszeitung für das südliche Sachsen-Anhalt
 Mjesna zajednica, eine kommunale Selbstverwaltungsgemeinschaft in einigen Nachfolgestaaten Jugoslawiens
 Mosambik nach dem ISO-Code 3166
 Moskauer Zeit eingedeutscht, offiziell: Moscow Standard Time (MSK)
 Motorradwerk Zschopau, ehemals größter Zweiradfertiger der Welt
 Motozattera, italienische Landungsboote aus dem Zweiten Weltkrieg
 MZ-G, Provinz Gaza in Mosambik nach ISO 3166-2

MZ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Mainz und Landkreis Mainz-Bingen
 Indien: Mizoram
 Niederlande: Motorräder
 Nordirland: Belfast
 Österreich: Bezirk Mürzzuschlag (auslaufend)
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

MZ als Kleinfahrzeugkennzeichen:

 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Bingen

MZ steht für folgende Zeitungen:

 Mindelheimer Zeitung
 Mittelbayerische Zeitung, aus Regensburg
 Mitteldeutsche Zeitung, aus Halle/Saale
 Münstersche Zeitung
 Weißenfelser Zeitung (MZ)

MŽ steht als Abkürzung für:

 Makedonski železnici, Eisenbahngesellschaft Mazedoniens

Mz. steht als Abkürzung für:
 Mehrzahl

.mz steht für

 .mz, die Top-Level-Domain von Mosambik

MZ